Dit is een lijst van bisschoppen van Münster.

 
 
Munster
Geschiedenis van Münster
Geschiedenis van Noordrijn-Westfalen